Юношеская сборная Франции по футболу — национальная сборная Франции, представляющая свою страну на юношеских чемпионатах мира и Европы.

 О чемпионке мира 2001 года и чемпионке Европы 2004 года см. Сборная Франции по футболу (до 17 лет)
 О сборной-трёхкратной чемпионке Европы см. Сборная Франции по футболу (до 19 лет)